Heilige Stiege bezeichnet

die Scala santa (Heilige Treppe) in der Lateranbasilika in Rom
eine Steiganlage in der Sächsischen Schweiz, siehe Heilige Stiege (Sächsische Schweiz)
einen Sakralbau auf dem Bonner Kreuzberg, siehe Heilige Stiege (Bonn)
 ein Element der Grazer Kalvarienbergkirche, siehe Grazer Kalvarienberg#Heilige Stiege